У́лица Ю́ности — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Улицы

Россия 
 В Москве:
 Улица Юности — улица в Восточном административном округе.
 Улица Юности — улица в Зеленоградском административном округе.
 Улица Юности — улица в городе Люберцы Московской области вблизи современной административной границы с Москвой (ранее — Проектируемый проезд № 264, в Москве остался один объект с адресом «вл. 1» по этому проезду), оконечности — в ВАО и ЮВАО Москвы (районы Косино-Ухтомский и Некрасовка соответственно).
 Улица Юности — улица в Ярославле.
 Улица Юности — улица в Красноярске.
 Улица Юности — улица в Сыктывкаре, Эжвинском районе

Украина 
 Улица Юности — улица в Днепре.
 Улица Юности — улица в Донецке.
 Улица Юности — улица в Запорожье.
 Улица Юности — улица в Керчи.
 Улица Юности — улица в Харькове.

Прочее 
 «Улица Юности» — студенческий журнал Московского гуманитарного университета, назван по улице в ВАО, на которой расположен университет.

См. также 
 Площадь Юности
 Проектируемый проезд (Москва), см. Проектируемый проезд № 264 (переименованный)